Patrícia (Disney) — personagem da Walt Disney Company
436 Patricia — asteroide
Árvore Patricia — tipo de árvore de prefixos

Desambiguações de antropônimos